Ко́рмозаменители — пищевые продукты и добавки, используемые в качестве заменителей основных и привычных продуктов питания животных в естественной среде обитания при их искусственном разведении и кормлении в домашних условиях и/или при невольном содержании.

См. также 
 Живой корм
 Пища
 Кормовые добавки
 Пищевые добавки

Корм
Зоопарки